Cimitarra kan syfta på:

Colombia 

 Cimitarra (kommun), Santander, 
 Cimitarra (ort), Santander,